Luci Mummi, tribú de la plebs el 187 aC.
 Quint Mummi, tribú de la plebs el 187 aC.
 Luci Mummi Acàic, cònsol el 146 aC.
 Espuri Mummi, militar i escriptor romà.
 Marc Mummi, pretor el 70 aC.
 Mummi (Mummius) fou llegat de Marc Licini Cras Dives en la guerra servil (). Fou derrotat per Espàrtac.
 Publi Mummi Sisenna, cònsol el 133 aC.